Woodward je lahko:
 Eric Winslow Woodward, avstralski general
 Robert Burns Woodward, ameriški kemik
 Eric Woodward, guverner Novega Južnega Walesa v Avstraliji
 John Forster "Sandy" Woodward (1932-2013), britanski admiral, operativni poveljnik v Falklandski vojni